Скайстеляй () — деревня в Калварийском самоуправлении Мариямпольского уезда Литвы. Входит в состав .

География 
Деревня расположена на юго-западе Литвы, в пределах Судувской возвышенности, к северу от реки Шешупе, вблизи государственной границы с Польшей, на расстоянии приблизительно 25 километров к юго-западу от города Мариямполе, административного центра уезда. Абсолютная высота — 152 метра над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты — Любавас, Мантримай, Скайсчай, Клинавас, Жиогайчяй.

История 
В 1888 году в деревне Скайстеле проживало 70 человек. В этнической структуре населения большинство составляли поляки (60 человек), остальные — евреи. В административном отношении населённый пункт входил в состав гмины Любово Кальварийского уезда Сувалкской губернии.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года постоянное население в Скайстеляе отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Мариямпольского уезда